

Cinema 
 Bugie – film del 1999 diretto da Jang Sun-woo

Letteratura 
 Bugie – romanzo di Nora Roberts

Musica 
 Bugie – album di Benito Urgu del 1983
 Bugie – album di Lucio Dalla del 1986
 Bugie – singolo di Marco Masini del 1988
 Bugie – singolo di Massimo Pericolo del 2021

Altro 
 Bugie – dolci di carnevale (noti anche come chiacchiere)

Pagine correlate 
 Bugia